Tadeusz Stefan Kamiński (1889–1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Kamiński (1894–1967) – polski kapłan katolicki, działacz harcerski
 Tadeusz Kamiński ps. „Olek” (1921–1944) – podporucznik Armii Krajowej, powstaniec warszawski
 Tadeusz Kamiński ps. „Miśko” (ur. 1923) – podporucznik Armii Krajowej i Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Kamiński (1931–2014) – polski ekonomista, profesor
 Tadeusz Łoś-Kamiński (ur. 1950) – polski polityk, senator
 Tadeusz Kamiński (ur. 1962) – polski lekarz weterynarii i biolog, profesor zwyczajny UWM
 Tadeusz Kamiński (ur. 1967) – polski socjolog i politolog, nauczyciel akademicki UKSW